Хаджимура́д Магоме́дович Кама́лов (, с. Согратль, Гунибский район, ДАССР, СССР — , , РД, РФ) — российский журналист, учредитель общественно-политической газеты «Черновик».

Биография 
Хаджимурад Камалов родился 11 февраля 1965 года в селении Согратль. Аварец по национальности. В 1980 году окончил Согратлинскую среднюю школу с золотой медалью. Учился на факультете гидромелиорации Дагестанского политехнического института, был Ленинским стипендиатом. Окончил его с красным дипломом. Затем окончил очную аспирантуру Ленинградского технического университета. Женат. Отец двоих детей.

С 2005 по 2006 год работал главным редактором газеты «Черновик».

В сентябре 2009 года в Махачкале неизвестными были распространены листовки с угрозами в адрес дагестанских журналистов, адвокатов, общественных деятелей и др. В них анонимные авторы назвали 16 фамилий, в числе которых был и Хаджимурад Камалов.

Через два года, 15 декабря 2011 года, на Хаджимурада Камалова в Махачкале было совершено покушение. Раненый из огнестрельного оружия журналист скончался по дороге в больницу. Участниками траурной процессии, проходившей на следующий день в Махачкале, стали более тысячи человек.

В декабре 2012 года Хаджимурад Камалов посмертно стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».

Именем Хаджимурада Камалова названа журналистская премия и фонд.

Примечания

Ссылки 
 
 

Журналисты Дагестана
Журналисты, убитые в России
Застреленные в России
Журналисты по алфавиту
Нераскрытые убийства в России
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Черновик
Лауреаты премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок»